Paneodonatoptera – takson owadów z podgromady uskrzydlonych i nadrzędu Odonatoptera.

Takson ten wprowadzili w 2019 roku André Nel, Patrick Roques, Jakub Prokop i Romain Garrouste. Obejmuje wszystkich przedstawicieli nadrzędu Odonatoptera, z wyjątkiem ich czterech najbardziej bazalnych rzędów: Eugeroptera, Kukaloptera, Argentinoptera i Geroptera. Do Paneodonatoptera należą więc wymarłe Enigmapteridae oraz, obejmujący m.in. ważki, klad Neodonatoptera.

Skrzydła tych owadów są smukłe i wydłużone, tak jak u Geroptera cechują się użyłkowaniem o przedniej żyłce radialnej oddalonej od przedniego ich brzegu o jedną komórkę tak, że zostaje miejsce na rozwój pterostygmy. Nie występuje żyłka poprzeczna łącząca żyłki radialne przednią i tylną. Z wyjątkiem Enigmapteridae żyłka radialna jest na odcinku nasadowym przyległa do przedniej żyłki medialnej. Jako autapomorfię Paneodonatoptera wskazuje się złączenie się przynajmniej na krótkim odcinku tylnej żyłki medialnej z żyłką kubitalną.

Zapis kopalny taksonu znany jest od karbonu.

Przypisy 

Owady